UOP est un sigle qui peut signifier : 

 Urząd Ochrony Państwa, une ancienne agence de renseignement polonaise
 Universal Oil Products, une entreprise internationale
 University of Ottawa Press, les Presses de l'Université d'Ottawa au Canada
 Uranus Orbiter and Probe, mission spatiale d'exploration d'Uranus